Нижче представлено список пісень американського гурту Aerosmith. З моменту свого заснування в 1970 році вони випустили 15 студійних альбомів, 6 концертних альбомів та 13 збірок.

Список

Посилання 
 Офіційний сайт Aerosmith 
 Aerosmith  - YouTube
 Дискографія Aerosmith - MusicBrainz
 Пісні Aerosmith  - Музика Google Play
 Пісні Aerosmith  - iTunes
 Пісні Aerosmith - Amazon
 Aerosmith  - Last.fm
 Aerosmith  - SoundCloud

Aerosmith
Aerosmith